Oberländer har flera betydelser:

 Oberländer (äppelsort), ett äpple

Personer
 Adolf Oberländer, tysk konstnär
 Theodor Oberländer, tysk politiker
 Oberländer, pseudonym för författaren Carl Rehfus

Tyska efternamn